Würdinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Würdinger (* 1952), deutsch-österreichischer Dirigent, Komponist und Hochschullehrer
 Hans Würdinger (1903–1989), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Irene Würdinger (1936–2018), deutsche Biologin und Hochschullehrerin
 Josef Würdinger (1822–1889), deutscher Militärhistoriker
 Marianne Würdinger (* 1934), deutsche Politikerin (CSU)
 Markus Würdinger (* 1977), deutscher Rechtswissenschaftler
 Moritz Würdinger (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Tjadina Würdinger, deutsche Oboistin